

Єкатериновка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Єкатериновка — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область

Єкатериновка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Єкатериновка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Єкатериновка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Єкатериновка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Єкатериновка — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Єкатериновка — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Єкатериновка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Єкатериновка — присілок, Лямбірський район, Мордовія
 Єкатериновка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Єкатериновка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Єкатериновка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Єкатериновка — селище, Шарлицький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Катеринівка